, ou Aior dans la version française de la série d’animation initiale, est un personnage de Saint Seiya. Chevalier d’Or du Lion, il est également le personnage principal du manga Saint Seiya épisode G. Il est d’origine grecque, né au Sanctuaire le  et c’est là qu’il a suivi son entraînement. Son nom vient de Éolia, et il est le gardien de la cinquième maison du Zodiaque.

Dans l'ombre du Sagittaire 

Pendant des années, il a senti peser sur lui de la suspicion de la part des habitants du Sanctuaire à cause de l’acte de traitrise de son frère. Il a peu d’estime pour les autres Chevaliers d'Or, qu’il accuse d’être les meurtriers d’Aiolos. Malgré tout, certains d’entre eux comme Mû (qui a aidé Aiolos dans sa fuite), Shaka ou Shura, voire Milo, reconnaissent sa force et son talent. Il lui arrive souvent d’ouvertement défier ou de critiquer publiquement les ordres de mission du Grand Pope. Ses seuls vrais amis sont Galan qui est à la fois son intendant et son tuteur et Lithos qu'il a recueilli dans la maison du Lion et considère comme sa sœur. Il est également proche de Marine et semble avoir supervisé la formation qu’elle a prodiguée à Seiya.

Frère cadet d’Aiolos, qui sauva Athéna en 1973 de la folie criminelle de Saga imposteur du Grand Pope, Aiolia possède les techniques les plus rapides, car c’est lui qui utilise au maximum la vitesse de la lumière avec ses attaques.

Saga Sanctuaire, Asgard et Poseidon 

Lors du début de la saga Saint Seiya, il est le premier Chevalier d'or que Seiya et ses compagnons affrontent. 
Après sa rencontre avec Athéna et reconnaissant son erreur, Aiolia retournera au sanctuaire afin d'y affronter le Grand Pope. Ce dernier parviendra néanmoins à prendre le contrôle de l'esprit du chevalier du lion profitant de l'intervention de Shaka, chevalier de la vierge. 
Par la suite, Aiolia, toujours sous l'influence du Grand Pope, se dressera devant Seiya dans la maison du Lion. Ce dernier sera sauvé par le sacrifice de Cassios tué par une attaque d'Aiolia. La mort du géant rendra l'esprit à Aiolia qui laissera passer Seiya.
Il fait partie des chevaliers d'or survivant de la bataille des 12 maisons.

Lors de la saga Asgard et Poséidon, il restera au Sanctuaire comme les autres chevaliers d'or malgré son envie d'aller aider Seiya et ses amis face à Poseidon.

Saga Hades 

Aiolia montre toute sa force lors de la saga Hades où il tue plusieurs spectres dont Laimi du Vers. Par la suite, il combattra les chevaliers renégats: Saga, Camus et Shura. Avec Mu et Milo, il utilisera l'attaque de l'Athena Exclamation contre les 3 chevaliers renégats. Après la mort d'Athena, il décidera d'aller au château d'Hades avec Mu et Milo où ils rencontreront Rhadamanthe. Celui-ci prendra vite l'avantage sur les 3 chevaliers d'or à cause du Kekai (10 % de leur force seulement) et les enverra dans le Cocytus. 
Emprisonné dans la glace, il trouvera la force de briser celle-ci et s'alliera finalement une dernière fois aux autres chevaliers d'or afin de briser le mur des lamentations, mourant dans l'explosion.

Armure 

L’armure du Lion représente la constellation du Lion qui fait référence au Lion de Némée  de la mythologie grecque. Son armure est en or comme tous les autres chevaliers d'or.

Techniques de combats 
 Eclair foudroyant (Lightning Plasma) : Une pluie de coups de poing semblable à une multitude de coups de couteaux portés à la vitesse de la lumière.
 Boule de feu (Lightning Bolt) : Aiolia concentre son cosmos dans son poing et attaque un point précis contrairement au plasma foudroyant. Dans l’anime, il prononce l’invocation Shishi no Kiba () contre Shaka.
 Athéna Exclamation : Trois Chevaliers d'Or concentrent leur cosmos et projettent une décharge avec. Il l’utilise avec Mû et Milo. Ce n'est pas une attaque propre à lui-même, tous les chevaliers d'or peuvent utiliser cette technique. Uniquement dans Saint Seiya G 

 Lightning Fang : il crée une sorte de séisme avec de l’énergie qui jaillit de tous côtés.
 Photon Invoke : ouverture d’une autre dimension. Préparation au Photon Burst.
 Photon Burst  :  c’est une technique ultime, qui est similaire au niveau fonctionnement à la Spirale Stellaire (Stardust Revolution) de Mû et dans ses effets à la Galaxian Explosion de Saga. Le cosmos d’Aiolia crée des étoiles dont la lumière vient se concentrer dans le corps de l’adversaire puis le fait exploser de l’intérieur. Cette technique est cependant très lente à mettre en œuvre et laisse le Chevalier du Lion dans un état catatonique. Aiolia a mis au point cette technique pour protéger son frère ainé Aioros.

 Temple 
Aiolia garde le Temple du Lion (ShiShiKyuu en version originale, Maison du Lion dans la version française) . Son temple est le cinquième en partant de la première maison. Il y a 2 statues de lion à l'entrée du temple. À l'intérieur se trouvent des colonnes sur les côtes qui soutiennent le toit du temple.

 Voix 
Dans la version japonaise, Aiolia est principalement doublé par Hideyuki Tanaka. Quant à Aiolia enfant, il a la voix de Kyôko Tongû. Enfin, dans les dramas inspirés de Saint Seiya épisode G, il est doublé par Hiro Shimono. Dans la version française, le Chevalier d'Or du Lion a eu droit à de nombreuses voix :

 Marc François : épisodes 36, 52 à 54 et 59 + film Lucifer
 Éric Legrand : épisodes 26, 73, 83, 109 et 113
 Serge Bourrier : épisodes 16, 41, 49, 51 et 63
 Henry Djanik : épisodes 37, 38 et 111
 Jacques Richard : épisode 20
 Alexandre Crépet : partie Hadès (Le Sanctuaire)
 Emmanuel Gradi : partie Hadès (Inferno et Elysion)
 Cédric Dumond : jeu vidéo
 Laurence Crouzet : Aiolia enfant

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire'', qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Gō Inoue en VO et à Nicolas Matthys en VF.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro